Tjernigov kan syfta på:

 Tjernigov – en stad i norra Ukraina, se Tjernihiv
Tjernigov oblast – ryska namnet på ett oblast i regionen Polesien i norra delen av Ukraina
Guvernementet Tjernigov – ett tidigare guvernement i Kejsardömet Ryssland